Кра́сников — русская фамилия. Известные носители:

 
 Красников, Андрей Андреевич (1949—2016) — советский спортсмен (подводный спорт), спортивный педагог.
 Красников, Борис Анатольевич (1934—2008) — советский, российский дипломат.
 
 Красников, Дмитрий Фёдорович (род. 1947) — председатель колхоза «Заветы Ильича», депутат Госдумы РФ второго созыва (1995—1999).
 Красников, Константин Кириллович (1968—1993) — гвардии старший лейтенант ВС РФ, Герой Российской Федерации (1993, посмертно).
 
 Красников, Сергей Владиленович (род. 1965) — российский и бельгийский учёный-физик, доктор физико-математических наук.